Gentile est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Gentile, féminin de Gentil, est un prénom peu usité, fêté le 28 janvier.

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 Gentile Giusti ou Gentile Pianella (°1471 - +1530), bienheureuse, épouse du tailleur vénitien de Ravenne surnommé Pianella ;  fêtée le 28 janvier.

Toponyme 
 Appiano Gentile, commune italienne.

Patronyme 
 Alessandro Gentile (1992), joueur de basket-ball italien ;
  ;
 Cesare Gentile (1614-1681), 119e doge de Gênes ;
 Claudio Gentile, footballeur italien ;
 Dominic Salvatore Gentile, pilote de l'USAAF ;
 Emilio Gentile (né en 1946), historien italien spécialiste du fascisme ;
 Giovanni Gentile (1875-1944), philosophe et idéologue fasciste italien ;
 Giovanni Valentino Gentile (1520-1566), humaniste italien ;
 Giuseppe Gentile (né en 1943), athlète italien ;
 Mark Gentile, réalisateur américain.

Voir aussi 
 Gentilé 
 

Homonymie de patronyme